Huttunen ist der Nachname folgender Personen:

 Eevi Huttunen (1922–2015), finnische Eisschnellläuferin

 Nisse Huttunen (* 1974), finnischer Volleyballspieler